Tibetisches Staatsorakel bezeichnet:

die ehemalige Stätte des Nechung-Orakels, siehe Nechung-Kloster
die heutige Stätte des Nechung-Orakels, siehe Nechung-Kloster (Dharamsala)
den als Medium dieses Orakels dienenden Mönch Thubten Ngödrub (1957-)

die Stätte des Gadong-Orakels, siehe Gadong-Kloster